Трикутник — геометрична фігура

Астрономія 
 Трикутник — сузір'я
 Південний трикутник (лат. Triangulum Australe) — сузір'я південної півкулі неба. 
 Трикутник — спіральна галактика
Зимовий трикутник — астеризм в екваторіальній частині неба.
 Весняний трикутник — астеризм у екваторіальній частині неба.
 Літньо-осінній трикутник — найпомітніший астеризм північної півкулі

Географія
 Трикутник Бермудський — аномальна територія в Атлантичному океані.
 Ілемський трикутник — спірна територія в Східній Африці.
 Кіонгський трикутник — спірна територія на крайньому північному сході Мозамбіку
 Сунітський трикутник - умовний район на території Ірак у на північ і захід від Багдаду

Математика 
Трикутник Паскаля
 Трикутник Кеплера — прямокутний трикутник довжини сторін якого знаходяться в геометричній прогресії.
 Єгипетський трикутник— прямокутний трикутник зі співвідношенням сторін 3:4:5.
 Трикутник Пенроуза — одна з основних неможливих фігур
 Трикутник Серпінського — фрактал, один із двовимірних аналогів множини Кантора
 Сферичний трикутник — геометрична фігура на поверхні сфери
 Трикутник Рело
 Подерний трикутник

Фільми 

 «Трикутник» — радянський вірменський фільм 1967 року.
 «Трикутник» — містичний трилер 2009 року, виробництва Великої Британії та Австралії.
 «Трикутник» — 3-й епізод шостого сезону серіалу «Цілком таємно».

Інше 
 Трикутник — музичний інструмент
 Любовний трикутник — різновид відносин між трьома людьми
 Драматичний трикутник — психосоціальна модель взаємодії людини в транзактному аналізі.
 Трикутник — один зі способів передачі черги ходу в шахах.

Див. також 
 Список тем про трикутник
 Тріангуляція
 Трилатерація